Gerardus Vossius (1577-1649), Nederlands-Duits humanist en polyhistor
 Cornelia Vossius (1613-1638), filoloog (dochter van Gerardus Vossius)
 Isaac Vossius (1618–1689), filoloog (zoon van Gerardus Vossius)
 Vossius Gymnasium, gymnasium in Amsterdam vernoemd naar Gerardus Vossius
 Vossius (restaurant), restaurant in Amsterdam, mede uitgebaat door chef Robert Kranenborg